Eichens är ett tyskt efternamn som burits av bland andra:

 Friedrich Eduard Eichens (1804–1877), tysk kopparstickare
 Philipp Hermann Eichens (1813–1886), tysk litograf och kopparstickare

Tyska efternamn